Un baraj de terasament este un mare baraj artificial. Este de obicei creat prin plasarea și compactarea unei movile semi-plastică din diferite compoziții de sol sau rocă. Are o acoperire naturală impermeabilă semi-permeabilă pentru suprafața sa și un miez dens, impermeabil. Acest lucru face ca barajul să fie impermeabil la suprafață sau la infiltrații prin eroziune. Un astfel de baraj este compus din particule de material independente fragmentate. Frecarea și interacțiunea particulelor leagă particulele împreună într-o masă stabilă, mai degrabă decât prin utilizarea unei substanțe de cimentare.

Tipuri

Barajele de terasament sunt de două tipuri: barajul umplut cu pământ (numit și baraj de pământ sau baraj de teren) realizat din pământ compactat și baraj umplut cu piatră. O secțiune transversală a unui baraj de terasament prezintă o formă ca un mal sau un deal. Majoritatea au o secțiune centrală sau un miez compus dintr-un material impermeabil pentru a împiedica scurgerea apei prin baraj. Miezul poate fi din lut, beton sau beton asfaltic. Acest tip de baraj este o alegere bună pentru site-urile cu văi largi. Ele pot fi construite pe roci dure sau soluri mai moi. Pentru un baraj de umplere cu rocă, umplutura cu rocă este spartă folosind explozibili pentru a fărâmița roca. În plus, bucățile de rocă ar putea trebui să fie zdrobite în fragmente mai mici pentru a obține intervalul potrivit de dimensiuni pentru utilizare într-un baraj de terasament.

Siguranță
Construirea unui baraj și umplerea lacului de acumulare în spatele acestuia plasează o nouă greutate pe podeaua și laturile unei văi. Stresul apei crește liniar odată cu adâncimea acesteia. Apa împinge, de asemenea, fața din amonte a barajului, o structură nerigidă care sub stres se comportă semiplastic și provoacă o nevoie mai mare de ajustare (flexibilitate) lângă baza barajului decât la niveluri mai puțin adânci ale apei. Astfel, nivelul de stres al barajului trebuie calculat înainte de construcție pentru a se asigura că nu este depășit pragul de rupere.

Construirea unui baraj și umplerea rezervorului din spatele acestuia pun o nouă greutate asupra Depășirii sau revărsării unui baraj de teras dincolo de capacitatea sa de deversor va cauza eventuala eșecul. Eroziunea materialului barajului prin depășirea scurgerii va elimina mase de material a căror greutate ține barajul pe loc și împotriva forțelor hidraulice care acționează pentru deplasarea barajului. Chiar și un mic debit susținut de depășire poate îndepărta mii de tone de supraîncărcare din masa barajului în câteva ore. Îndepărtarea acestei mase dezechilibrează forțele care stabilizează barajul împotriva rezervorului său, deoarece masa de apă încă captivată în spatele barajului presează masa ușoară a digului, făcută mai ușoară prin eroziunea de suprafață. Pe măsură ce masa barajului se erodează, forța exercitată de rezervor începe să miște întreaga structură. Digul, care nu are aproape nicio rezistență elastică, ar începe să se rupă în bucăți separate, permițând apei din rezervorul acumulat să curgă între ele, erodând și eliminând și mai mult material pe măsură ce trece prin el. În etapele finale de defectare, bucățile rămase ale terasamentului nu ar oferi aproape nicio rezistență la curgerea apei și vor continua să se fractureze în secțiuni din ce în ce mai mici de pământ sau rocă până când acestea s-ar dezintegra într-o supă groasă de noroi de pământ, roci și apă.

Prin urmare, cerințele de siguranță pentru deversor sunt ridicate și necesită ca acesta să fie capabil să conțină o treaptă maximă de inundație. Este obișnuit ca specificațiile sale să fie scrise astfel încât să poată conține cel puțin o inundație de o sută de ani. O serie de sisteme de protecție pentru depășirea barajului de terasament au fost dezvoltate la începutul celui de-al treilea mileniu. Aceste tehnici includ sisteme de protecție a depășirii din beton, patuturi din cherestea, palmande, riprap și gabioane, pământ armat, deversoare cu pierdere minimă de energie, deversor în trepte și sisteme de protecție a blocurilor prefabricate din beton.

Vezi și
 Baraj gravitațional
 Barajul Teton - un baraj de pământ care a suferit o defecțiune catastrofală a barajului în 1976

Note

Legături externe

 gov. și Construcții în Biroul de Recuperare al SUA

 01
Baraje după tip